Правительство РСФСР:

 Совет народных комиссаров РСФСР (1917—1946)
 Совет министров РСФСР (1946—1991)
 Правительство РСФСР (ноябрь 1991 — декабрь 1992)